Indiana může být:
 Indiana – stát na severu Spojených států amerických
 Indiana County – okres v Pensylvánii
 Indiana (Pensylvánie) – městečko v Pensylvánii
 Indiana Township – různé správní okrsky
 Indiana (Brazílie) – obec v Brazílii
 Indiana (Ontario) – opuštěná vesnice v Ontariu v Kanadě
 Třída Indiana – třída predreadnoughtů amerického námořnictva
 USS Indiana – různé lodě amerického námořnictva
 Indiana (album, David Mead) – album amerického hudebníka Davida Meada z roku 2004
 Indiana (album, Jon McLaughlin) – album amerického hudebníka Jona McLaughlina z roku 2007